Erva-molar é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Holcus mollis
 Holcus lanatus
 Hordeum murinum
 Hordeum murinum subsp. leporinum